Primero puede referirse a:

 Número ordinal correspondiente al número cardinal uno (1);
 uno de los nombres vulgares de Carthamus lanatus, una especie vegetal también conocida como cardo lanudo;
 los primeros, el nombre que reciben en la serie Babylon 5 las primeras razas inteligentes;
 el Río Primero, un río de la provincia argentina de Córdoba.

Primera puede referirse también a:

 en música, un intervalo de 1:1, también llamado unísono;
 La Primera, canal de Televisión Española.